Waleri Pokrowski ist der Name folgender Personen:

*Waleri Alexandrowitsch Pokrowski (* 1978), russischer Eishockeyspieler
Waleri Leonidowitsch Pokrowski (* 1931), russischer Physiker